Йонуц Андрей Нягое (; род. 11 июня 1994, Румыния) — румынский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге и прыжке в длину. Чемпион Румынии.

Биография 
Начинал свою карьеру в лёгкой атлетике с прыжка в длину. На юниорском чемпионате Европы 2013 года вышел в финал, где занял последнее, 12-е место. Спустя два года на молодёжном первенстве континента не смог преодолеть квалификацию в прыжке в длину, а в эстафете 4×100 метров помог команде занять четвёртое место и установить новый национальный рекорд среди молодёжи (39,77).

В 2016 году установил несколько личных рекордов в спринте, благодаря чему отобрался на чемпионат Европы. В беге на 200 метров стал 17-м в предварительных забегах и не пробился в полуфинал, а в эстафете 4×100 метров сборная Румынии показала худшее время из всех команд и заняла 16-е место.

Тренируется в клубе CS Farul под руководством Богдана Тудора.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Йонуца Нягое на сайте all-athletics.com
 Профиль Йонуца Нягое на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на короткие дистанции Румынии
Прыгуны в длину Румынии